UNOSOM acronimo di United Nations Operation in Somalia, si può riferire a:
UNOSOM I
UNOSOM II
UNITAF
Operazione Provide Relief (Parte di UNITAF)

Vedi anche Operazione Deliverance, la missione canadese, supportata dall'ONU, sempre in Somalia.